Караџић (од , срна) може да се односи на:

 Караџић (презиме), српско презиме, Караџићи
 Караџић (часопис)

или

 Радован Караџић
 Вук Стефановић Караџић
 Милутин Караџић
 Мина Караџић
 Димитрије Караџић
 Стеван Караџић
 Шујо Караџић

или

 Вук Караџић (серија)

Види још 
 Основна школа Вук Караџић